Les Jeux du commerce ont été créés en 1989 grâce à l'initiative de quelques étudiants de HEC Montréal qui voulaient renforcer les liens entre les étudiants d'administration des affaires à travers la province du Québec.  Ces jeux regroupent chaque année en janvier près de 1100 étudiants, bénévoles et professeurs. L'organisation est chapeautée par le Regroupement étudiant des facultés d'administration de l'Est du Canada (RÉFAEC).

Vie étudiante
Sport au Canada
HEC Montréal